Kreisgericht Halberstadt bezeichnet 

  Kreisgericht Halberstadt (Preußen), Gericht in Preußen von 1849 bis 1879
  Kreisgericht Halberstadt (DDR), Gericht in der DDR von 1952 bis 1992